Selimović oder Selimovic ist der Familienname folgender Personen: 

 Envera Selimović, bosnische Politologin und Journalistin
 Mehmed Meša Selimović (1910–1982), jugoslawischer Autor
 Mirza Selimović (* 1990), bosnischer Pop-Sänger
 Sandra Selimović (* 1981), österreichische Schauspielerin, Regisseurin, Rapperin und Roma-Aktivistin
 Simonida Selimović (1979), österreichische Schauspielerin, Regisseurin, Rapperin und Roma-Aktivistin
 Vahid Selimovic (* 1997), luxemburgischer Fußballspieler
 Vernes Selimović (* 1983), bosnischer Fußballspieler